Дангари́нский район () — административный район в Хатлонской области Республики Таджикистан.

Образован 8 июля 1932 года в составе Кулябской области Таджикской ССР. Территория Дангаринского района составляет 2009,8 км².

География 
Дангаринский район расположен в долине реки Вахш. На севере граничит с Нурекским районом, на востоке — с Темурмаликским и Восейским районами, на западе — с Яванским и Джамиевским районами, на юге — с Фархорским и Сарбандским районами Хатлонской области.

Через районный центр — пгт. Дангара проходит автомобильная дорога Душанбе — Куляб в 116 км к юго-востоку от Душанбе и в 2 км от железнодорожной станции. Население занято, главным образом, сельским хозяйством.

История 
6 июня 1958 года к Дангаринскому району присоединена часть территории упразднённого Ховалингского района.

Население 
Население по оценке на 1 января 2015 года составляет 136 100 человек, в том числе городское — в посёлке Дангара — 18,4 % или 25 000 человек.

Административное деление 
В состав Дангаринского района входят 1 пгт. и 8 сельских общин ():

Главой Дангаринского района является Председатель Хукумата, который назначается Президентом Республики Таджикистан. Главой правительства Дангаринского района является Председатель Хукумата. Законодательный орган Дангаринского района — Маджлис народных депутатов, который избирается всенародно на 5 лет.

Интересные факты 
29 июля 2018 года в районе был совершён первый в стране теракт ИГИЛ. От ножевых ранений скончались четверо международных туристов, ещё двое были ранены. Двое нападавших ликвидированы, ещё четверо задержаны правоохранительными органами.

Известные уроженцы 
 Атоев, Миратулло (1938—1994) — таджикский и советский композитор, музыкальный педагог. Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР.
 Рахмон, Эмомали — президент Таджикистана.

Примечания 

Районы Хатлонской области